Bayerbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bayerbach bei Ergoldsbach – kommun i Landkreis Landshut, Bayern, Niederbayern, 
 Bayerbach, Rottal-Inn – kommun i Landkreis Rottal-Inn, Bayern, Niederbayern,